Ґміна Ґужно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Ґужно (Ґарволінський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві
 Ґміна Ґужно (Бродницький повіт) — місько-сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві